Acht Mädels im Boot steht für:

 Acht Mädels im Boot (1932), deutscher Spielfilm von Erich Waschneck
 Acht Mädels im Boot (1959), deutsch-niederländischer Spielfilm von Alfred Bittins